Monroe kan syfta på:

Namn
James Monroe (1758–1831), en amerikansk politiker samt USA:s femte president
Marilyn Monroe (1926–1962), en amerikansk skådespelare, sångerska och fotomodell

Geografii

Antarktis 

 Monroe (ö),

USA 

 Monroe, Georgia, countyhuvudort, Walton County, 
 Monroe, Louisiana, countyhuvudort, Ouachita Parish, 
 Monroe, North Carolina, countyhuvudort, Union County, 
 Monroe, Ohio, Butler County, 
 Monroe (dammbyggnad), Virginia, Buckingham County, 
 Monroe, Iowa, ort, Jasper County, 
 Monroe, Indiana, Adams County, ort, 
 Monroe, Indiana, Tippecanoe County, ort, 
 Monroe, Maine, ort, Waldo County, 
 Monroe, Michigan, countyhuvudort, Monroe County, 
 Monroe, Nebraska, ort, Platte County, 
 Monroe, New Hampshire, ort, Grafton County, 
 Monroe, New York, ort, Orange County, 
 Monroe, Pennsylvania, ort, Butler County, 
 Monroe, South Dakota, ort, Turner County, 
 Monroe, Wisconsin, countyhuvudort, Green County, 
 Monroe, Utah, ort, Sevier County, 
 Monroe, Oregon, ort, Benton County, 
 Monroe, Washington, ort, Snohomish County, 
 Monroe, Connecticut
 Monroe, Massachusetts

Se även
 Monroe County

Skotska efternamn